Rolf Edberg och liknande namn kan syfta på:

 Rolf Edberg (1912–1997), svensk författare, politiker och diplomat
 Rolf Edberg (född 1950), svensk ishockeyspelare
 Rolf Eberg (född 1952), svensk skådespelare